Gerhard Arlt ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Arlt (Maler) (1910–1992), deutscher Maler, Grafiker und Heimatkundler
 Gerhard Arlt (Philosoph) (* 1942), deutscher Philosoph